Tana se poate referi la:

Mamifer  
 Tana, mamifer frugivor și insectivor, din familia tupaidelor, care trăiește în Sumatra și Borneo

Localități 

 Tana, comună din Norvegia

Hidronime 

 Tana, curs de apă din Kenya
 Tana, curs de apă din Norvegia
 Tana, lac în Africa, sursa Nilului Albastru

Nume de persoane 

 Nick Tana, președintele clubului australian de fotbal Perth Glory
 Rawat Tana, sportiv cu handicap thailandez
 Tana Umaga, rugbyst neozeelandez.

Alte lucruri 
 Tana (sistem de scriere), abugidaul folosit pentru scrierea limbii vorbită în Insulele Maldive.